Сулейман-бей Джандарид () - правители бейлика Джандарогуллары:
	
 Сулейман-бей I Джандарид (умер до 1341 года) — сын основателя бейлика, эмира Шемседдина Ямана Джандара, и второй правитель бейлика.
 Сулейман-бей II Джандарид (погиб в 1393 году) — правитель части бейлика с центром в Кастамону.